Зачёт Кубка мира по биатлону 2015/2016 по спринтерским гонкам.

Курсивом выделены очки за гонки, после которых спортсмены являлись лидерами зачёта.

Жирным выделены очки за гонки, после которых спортсмены стали победителями зачёта.

Система начисления очков 
Начиная с сезона 2014/2015 действует новая система начисления очков.

Мужчины

Женщины

Примечание 
DNS − спортсмен был заявлен, но не стартовал
DNF − спортсмен стартовал, но не финишировал
LAP − спортсмен по ходу гонки (для гонок преследования и масс-стартов) отстал от лидера более чем на круг и был снят с трассы
DSQ − спортсмен дисквалифицирован
— − спортсмен не участвовал в этой гонке

Ссылки 
 Официальный сайт IBU
 Зачёт Кубка мира по спринтерским гонкам (мужчины) на сайте IBU
 Зачёт Кубка мира по спринтерским гонкам (женщины) на сайте IBU

2015 год в биатлоне
2016 год в биатлоне